Ржавка — деревня в Кузнецком районе Пензенской области. Входит в состав Явлейского сельсовета.

География 
Деревня расположена в восточной части области на расстоянии примерно в 11 километрах по прямой к северо-востоку от районного центра Кузнецка.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 2 чел..

Примечания 

Населённые пункты Кузнецкого района (Пензенская область)